Saint-Edmond ist der Name folgender Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Saint-Édouard (Québec)
 Saint-Édouard-de-Fabre
 Saint-Édouard-de-Lotbinière
 Saint-Édouard-de-Maskinongé